Bouchard steht für:

 Bouchard I. de Montmorency (Burkhard der Bärtige; † nach 1028), Stammvater des Hauses Montmorency
 Bouchard (Texas), Ort im Dallas County
 Le Plessis-Bouchard, französische Gemeinde im Département Val-d’Oise

Bouchard ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Bouchard (* 1949), kanadischer Unternehmer
 André Bouchard (1946–2010), kanadischer Biologe
 Benoît Bouchard (* 1940), kanadischer Politiker, Unterhausmitglied, Bundesminister, Botschafter
 Charles-Joseph Bouchard (1837–1915), französischer Pathologe
 Dan Bouchard (* 1950), kanadischer Eishockeytorwart und -trainer
 Dany Bouchard (* 1967), kanadischer Skilangläufer
 Derek Bouchard-Hall (* 1970), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Émile Bouchard (1919–2012), kanadischer Eishockeyspieler
 Evan Bouchard (* 1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Eugenie Bouchard (* 1994), kanadische Tennisspielerin

 Geoffrey Bouchard (* 1992), französischer Radrennfahrer
 George Bouchard († 2015), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Henri Bouchard (1875–1960), französischer Bildhauer
 Jacqueline Bouchard, französische Kostümbildnerin
 Jacques Bouchard, frankophoner kanadischer Neogräzist
 Jean-Claude Bouchard (* 1940), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Pala
 Jean-Pierre Bouchard (* 1955), französischer Psychologe und Kriminologe
 Joël Bouchard (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph Henri Bouchard d’Esparbès de Lussan (1714–1788), französischer Militär und Diplomat
 Joseph Luc André Bouchard (* 1948), Bischof von Trois Rivières
 Loren Bouchard (* 1969), US-amerikanischer Fernsehproduzent, Regisseur, Autor und Schauspieler
 Louise Anne Bouchard (* 1955), kanadisch-schweizerische Schriftstellerin
 Lucien Bouchard (* 1938), kanadischer Politiker
 Maïté Bouchard (* 1995), kanadische Leichtathletin
 Michel Marc Bouchard (* 1958), kanadischer Dramatiker
 Pat Bouchard (* 1973), kanadischer Eisschnellläufer

 Ron Bouchard (1948–2015), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Sylvain Bouchard (* 1970), kanadischer Eisschnellläufer
 Victor Bouchard (1926–2011), kanadischer Pianist und Komponist